Hintermayer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hintermayer (1906–2000), österreichischer Manager der Energiewirtschaft
 Fritz Hintermayer (1911–1946), deutscher Mediziner
 Josef Hintermayer (1931–1992), österreichischer Landwirt und Politiker (FPÖ), Nationalratsabgeordneter
 Josef Hintermayer (Politiker, II), österreichischer Landwirt und Politiker (FPÖ) 

Siehe auch:
 Hellmut Hintermeyer (1918–2017), deutscher Seefahrtshistoriker und Schriftsteller
 Hintermaier
 Hintermeier